Santillana del Mar, een gemeente in de Spaanse provincie Cantabrië

Personen
Carlos Alonso González (voetbalnaam: Santillana), een Spaanse voetballer
Giorgio de Santillana, een wetenschapsfilosoof en wetenschapshistoricus